Prasa heißen folgende geographische Objekte:

 Prasa (Orjen), 1707 m, Berg in Bosnien

PRASA ist die Abkürzung für:
  Passenger Rail Agency of South Africa, südafrikanisches Verkehrsunternehmen